Rhizophydium är ett släkte av svampar. Rhizophydium ingår i familjen Rhizophydiaceae, ordningen Rhizophydiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Rhizophydium